Большой сговор:
 «Большой сговор» — фильм Джеймса Флуда 1947 года.
 «Большой сговор» — фильм Джереми Кагана 1978 года.
 «Большой сговор» — документальный фильм Джошуа Тикелла и Ребекки Харрелл 2012 года.
 «Большой сговор» — эпизод мультсериала «Южный Парк».